Чемпіонат Угорщини з футболу 2000—2001 — 99-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Ференцварош.

Учасники

Перший раунд

Група A

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Група B

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Другий раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Дебрецен взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як переможець Кубку Угорщини 2000—2001.
2. Клуб Ломбард Татабанья взяв участь у Кубку Інтертото 2001.
3. Після закінчення сезону клуб Галадаш-Мілош змінив назву на Галадаш.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на soccerway 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

2000—2001
Угорщина
Угорщина
2000 в угорському спорті‎
2001 в угорському спорті‎